Etiópia vulkánjai.

Fordítás 

Vulkan
Afrika vulkánjai
Vulkánok listái